You — você em inglês
You (álbum)
You (canção de Ayumi Hamasaki)
You (canção de Kumi Koda)
You (canção de Tarot) 
...You
You (série de televisão)

Desambiguações de música
Desambiguações de televisão